Аріанна Барб'єрі (італ. Arianna Barbieri, 23 лютого 1989) — італійська плавчиня.
 Клелія Барб'єрі (1847—1870) — свята Римсько-католицької Церкви, черниця, засновниця жіночої чернечої конгрегації " Малі Сестри Діви Марії Сумної ". Є наймолодшою засновницею католицької чернечої згромадження в історії Католицької Церкви.
 Оттавіо Барб'єрі (італ. Ottavio Barbieri, нар. 30 квітня 1899, Генуя — пом. 28 грудня 1949, Генуя) — італійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Рафаелла Барб'єрі (нар 1995) — італійська футболістка, нападаючий жіночого футбольного клубу «Академія Сан-Марино».
 Федора Барб'єрі (італ. Fedora Barbieri ; 4 червня 1920, Трієст — 4 березня 2003, Флоренція) — італійська оперна співачка, драматичне меццо-сопрано.
 Вітторіо де Барб'єрі (Одеса, 12 березня 1860 — Генуя, 4 травня 1943) — італійський шаховий композитор.

Італійські прізвища